Baktalórántháza beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Baktalórántháza
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Baktalórántháza
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Baktalórántháza